Die Brut des Bösen ist der Titel der Filme:
 Embryo (Film), US-amerikanischer Horrorfilm
 Die Brut des Bösen (1979), deutscher Actionfilm
 Die Mongolen, italienischer Abenteuerfilm